Светозар Стефанов Донев е български драматичен и оперен режисьор и преподавател, професор по актьорско майсторство и оперна режисура в Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“.

Биография 
Роден е на 29 януари 1933 г. в София. През 1954 г. завършва режисура при Георги Стаматов във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. След това специализира оперна режисура в Париж и Москва. Дебютира през 1954 г. с постановката „Младостта на бащите“ от Б. Горбатов в Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора. Работи в Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас, Драматичен театър „Сава Огнянов“– Русе, Държавен музикален театър „Стефан Македонски“ и Софийската опера.

Два пъти е директор и главен художествен ръководител на Държавния музикален театър в София – в периодите 1972 – 1978 г. и 1996 – 2009 г. Работи и като директор и главен художествен ръководител на Софийската опера (1981 – 1991).

Член е на жури на международни оперни конкурси в България, Испания, Швейцария, Белгия, Япония.

Умира на 9 ноември 2021 г.

Спектакли 
Режисьор е на над 200 постановки на опери, оперети, мюзикъли, драми, радиопиеси и телевизионни спектакли.

Някои от музикално-сценичните му постановки са:

През последната 1 година, той поставя и мюзикълите :

„Кой е Големанов“, „Любовта никога не умира“ – един невероятен мюзукъл по музика на Андрю Лойд Уебър.

Някои от драматичните му постановки са:

Награди 
 Орден „Стара планина“
 Орден „Червено знаме на труда“
 Орден „Кирил и Методий“ – I ст.
 „Златен век с огърлие“ на Мнистерство на културата
 „Кристална лира с огърлие“ на Съюз на музикалните дейци

Източници 

Български театрални режисьори
Родени в София